Pak Song-chol est un nom coréen désignant :

 Pak Song-chol (1913-2008),  Ancien ministre des affaires étrangères (1959-1970) et premier ministre (1976-1977) de la Corée du Nord.
 Pak Song-chol (né en 1987), footballeur international nord-coréen.
 Pak Song-chol (né en 1991), footballeur international nord-coréen.